O pușcă de asalt este o pușcă care folosește un , un  și poate comuta între  și . Puștile de asalt sunt în prezent  în majoritatea armatelor moderne.

O armă de foc trebuie să aibă următoarele caracteristici pentru a fi considerată pușcă de asalt: 

 Trebuie să fie o armă individuală;
 Trebuie să fie capabilă de  - adică are capacitatea de a comuta între foc semiautomat și /foc automat;
 Trebuie să aibă un cartuș intermediar: mai multă putere decât un pistol, dar mai puțin decât o pușcă standard.
 Muniția trebuie să fie prezentă într-un încărcător detașabil.
 Ar trebui să aibă o  de cel puțin 300 de metri.

Puștile care îndeplinesc majoritatea acestor criterii - dar nu pe toate - din punct de vedere tehnic nu sunt puști de asalt, cu toate că sunt adesea caracterizate astfel.

De exemplu:

  cu foc selectiv și  nu sunt puști de asalt; raza lor de acțiune este de numai 200 de metri.
 Puștile cu foc selectiv precum  nu sunt puști de asalt - acestea nu utilizează cartușe intermediare.
 Puștile semiautomate precum  nu sunt puști de asalt - nu au capacitatea de a comuta între foc automat și foc semiautomat. În schimb, versiunea originală a puștii  ar îndeplini criteriile.
 Puștile semiautomate cu încărcătoare fixe - cum ar fi SKS - nu sunt puști de asalt deoarece nu au încărcător detașabil și nu sunt capabile să tragă în regim automat.

Unele dintre puștile de pe lista de mai jos au versiuni care nu se încadrează la categoria puști de asalt.

Legături externe 

Puști de asalt